Delawares viceguvernör (Lieutenant Governor of Delaware) är ett offentligt ämbete som inrättades år 1901 i enlighet med Delawares konstitution av år 1897.

Lista över viceguvernörer från 1901 till idag

Se även
Lista över guvernörer i Delaware
Demokratiska partiet
Republikanska partiet

Referenser

Noter

Externa länkar
 Delaware.gov - Lieutenant Governor